Флаг муниципального образования сельское поселение Лучинское Истринского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 декабря 2010 года решением Совета депутатов сельского поселения Лучинское № 47 и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7354.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на 8 частей белыми лучами, сходящимися в центре полотнища (ширина лучей на вертикальных краях полотнища — 3/20 ширины полотнища), и воспроизводящее в середине поверх лучей жёлтую лиру и над ней таковое же солнце из герба поселения».

Обоснование символики 
Административный центр сельского поселения — старинное село Лучинское впервые упоминается в писцовых книгах в конце XVI века.

Из достопримечательностей сельского поселения Лучинское стоит отметить расположенную в посёлке Пионерский (бывшее село Покровское-Рубцово) старинную одноимённую усадьбу. Усадьба Покровское-Рубцово расположена очень живописно — на возвышенном правом берегу Малой Истры.

В старину эти места были вотчиной Нащокиных, затем имение перешло к роду Голохвастовых. При них усадьба достигла наибольшего расцвета: во второй половине XVIII — первой половине XIX века здесь сложился архитектурно-парковый ансамбль с церковью, главным домом, флигелями, служебными постройками. От XVIII века остался регулярный парк и здание церкви.

После Голохвастовых имение приобретает известный купец и меценат Савва Тимофеевич Морозов (1890-е годы). В 1903 году сюда в гости к Зинаиде Григорьевне Морозовой, жене владельца усадьбы, приезжал А. П. Чехов. У неё бывали многие знаменитости: историк В. О. Ключевский, актёр В. И. Качалов, режиссёр К. С. Станиславский и др.

В границах села Покровское-Рубцово (современный посёлок Пионерский) в 1930 году возник посёлок НИЛ (науки, искусства и литературы), где жили известные архитекторы, писатели, музыканты, артисты: И. Г. Эренбург, Л. М. Леонидов, Д. Ф. Ойстрах и др. Идея создания такого посёлка заключалась в возможности совмещения труда и отдыха известных деятелей искусства.

В 1941 году Покровское-Рубцово сильно пострадало от военных действий, но в 1950-е годы постройки были восстановлены. Лучше всего сохранилась Покровская церковь 1745 года, возведённая ещё при Нащокиных.

Лира — символ поэзии и вдохновения. На флаге сельского поселения лира — аллегория памяти тех великих людей России, которые посещали и жили в этих местах. Венчающие струны лиры языки пламени, подобные пламени лучины, и расходящиеся от лиры в стороны белые лучи косвенно указывают на название сельского поселения и его административного центра.

Выходящее сияющее солнце символизирует неразрывную историческую связь сельского поселения Лучинское с Истринским районом: солнце — фигура флага Истринского муниципального района.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания